Backa kan syfta på:

Backa, fiskeredskap, se långrev

Personer med gårdsnamnet Backa
 Backa Hans Eriksson(född 1952), svensk basist
 Backa Carin Ivarsdotter (född 1973), svensk skulptör

Geografi

Finland
Backa, Sjundeå – en by i Sjundeå kommun.
Backa, Ingå – en by i Ingå kommun, Nyland.
Backa, Ekenäs – en by i Ekenäs stad.
Backa, Ylihärmä – en by i Ylihärmä kommun.

Sverige
Backa, Kungsbacka kommun – en tätort i Kungsbacka kommun
Backa, Hedemora kommun – en småort i Hedemora kommun
Backa, Uddevalla kommun – en småort i Uddevalla kommun
Backa, Vimmerby kommun – en småort i Vimmerby kommun
Backa, Säters kommun – en småort i Säters kommun
Backa och Smeberg – del av en småort i Tanums kommun
Backa, Gävle kommun – en by i Valbo församling i Gävle kommun
Backa, Hedesunda – en by i Hedesunda i Gävle kommun
Backa, Rättviks kommun – en by på runt 200 hushåll i Rättviks kommun
Backa, Katrineholm – en stadsdel i Katrineholm
 Backa, Karlskoga – en stadsdel i Karlskoga
Backa hällristningsområde – i Lysekils kommun
Backa, Gällareds socken – en by i Falkenbergs kommun
Backa, Njutånger – södra Njutånger
Backa och Björknäs – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Norrtälje kommun
Backa, Östervåla - en by i Östervåla socken

Göteborg
Backa, Göteborg – en stadsdel och primärområde i Göteborg
Backa Röd – ett bostadsområde i Göteborg
Göteborgs Stad Backa – ett före detta stadsdelsnämndsområde i Göteborg
Backa socken – en socken i Västra Hisings härad
Backa landskommun – en kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863-1947, därefter inkorporerad i Göteborgs kommun
Backa församling – en församling i Göteborgs stift

Se även
Bačka – en region i Serbien